

Codici 

 MXR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mirgorod (Ucraina)

Aziende 

 MXR – abbreviazione di MXR Innovations azienda produttrice di pedali per chitarra